andcards — це інтернет-компанія, що випускає програмне забезпечення для коворкінгів та офісних центрів. Компанія отримала нагороди в Південній Кореї (K-Startup Grand Challenge), Польщі (Poland Prize), та Чилі (Start-Up Chile).

У вересні 2019 року американська компанія Stripe у співробітництві з andcards запустила свій сервіс на ринку Польщі.

Продукти 
andcards — багатоплатформне програмне забезпечення для коворкінгів та офісних центрів. Сервіс працює на платформах iOS, Android, а також у вигляді вебзастосунку. 

Програмне забезпечення дозволяє бронювати переговорні кімнати, користуватися каталогом спільноти, подавати заявки на сервіси та переваги, а також розширювати функціонал за рахунок інтеграцій.

За версією онлайн-видання Coworking Resources, програмне забезпечення andcards стало одним з найкращих для коворкінгів у світі в 2019 році.

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 коворкінг простір

Див. також 
 Хмарні обчислення
Коворкінг
 PaaS
 SaaS

Примітки 

Програмне забезпечення
Багатоплатформне ПЗ
Програмне забезпечення Apple
Програмне забезпечення для iOS
Програмне забезпечення для Android
Програмне забезпечення для Windows
Програмне забезпечення для Linux
Прогресивні вебдодатки
Корейські застосунки